Список наиболее быстро продаваемых за неделю альбомов в США (Billboard) включает музыкальные альбомы, которые были проданы самыми большими тиражами за одну неделю по данным журнала Billboard и Nielsen SoundScan.

Наибольшим тиражом за одну календарную неделю был продан диск 25 — третий студийный альбом британской певицы Адель. Это произошло в ноябре 2015 года. Всего за первую неделю альбом был продан тиражом 3,3 млн копий. Ранее на протяжении 15 лет рекорд принадлежал американской поп-группе *NSYNC с их вторым студийным альбомом No Strings Attached, который в марте 2000 года за первую неделю был продан тиражом 2,4 млн копий.

Список

См. также 
 Список альбомов №1 в США (Billboard)
 Список самых продаваемых альбомов в США

Примечания

Ссылки 

Billboard
Списки альбомов Billboard
Рекорды в хит-парадах